Yazd kan syfta på följande platser:

Iran 

 Yazd (provins), 
 Yazd, provinshuvudstad, 
 Yazd (flygplats), 

Robotskapade Iranförgreningar